Saltonstall ist der Familienname folgender Personen:

 Dudley Saltonstall (1738–1796), US-amerikanischer Marineoffizier 
 Gurdon Saltonstall (1666–1724), britischer Pastor und Kolonialgouverneur

Saltonstall steht für:
 Mount Saltonstall, Berg in der Ross Dependency, Antarktika